Избавление:
Избавление — духовное спасение в иудаизме
«Избавление» — фильм 1919 года
«Избавление» — фильм 1972 года
«Избавление» — фильм 1977 года
«Избавление» — фильм 1981 года